Elorriaga ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Elorriaga (* 1947), spanischer Radrennfahrer
 Unai Elorriaga (* 1980), spanischer Bahn- und Straßenradrennfahrer